Borzęcin est le nom de

Toponymie
en Pologne :

 Borzęcin, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Borzęcin, village de la voïvodie de Łódź
 Borzęcin, village de la voïvodie de Mazovie
 Borzęcin, village et siège de la gmina de Borzęcin dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Borzęcin, village de la voïvodie de Mazovie
 Borzęcin, village de la voïvodie de Poméranie
 Borzęcin, village de la voïvodie de Poméranie occidentale